Die Japan Open 2015 (offiziell: All Japan Open Championship 2015, auch: All Japan Open 2015) waren ein Poolbillardturnier, das vom 9. bis 15. November 2015 in der Archaic Hall in Amagasaki in Japan stattfand.
Der Wettbewerb der Herren wurde in der Disziplin 10-Ball gespielt, die Damen spielten die Disziplin 9-Ball.

Der Philippiner Johann Chua gewann das Turnier durch einen 11:7-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Ronato Alcano. Titelverteidiger Raymund Faraon war bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Bei den Damen gewann die Südkoreanerin Kim Ga-young das Finale gegen die Japanerin Chihiro Kawahara mit 9:2. Mit Maki Kimura und Makiko Takagi erreichten zwei weitere Japanerinnen das Halbfinale. Titelverteidigerin Wu Zhi-ting aus Taiwan schied in der Runde der letzten 32 gegen Park Eunji aus.

Preisgeld

Finalrunde

Herren

Damen

Weblinks 
 All Japan Open Championship 2015 auf der Website der World Pool-Billiard Association
 All Japan Open Championship auf azbilliards.com
 48th All Japan Championship 2015 auf sixpockets.de

Quellen 

2015
Poolbillardveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Amagasaki